Famille Koga, une branche du clan Minamoto
 Koga est une équipe cycliste.

 Koga (Fukuoka), une ville japonaise
 Koga (Ibaraki), une ville japonaise

 Taiyo Koga (1998-), footballeur international japonais
Takeshi Koga (1939-), judoka japonais
Toshihiko Koga (1967-2021), judoka japonais